El nombre latino Nepociano puede referirse a:

 Virio Nepociano, cónsul romano en 301.
 Virio Nepociano, cónsul romano en 336.
 Flavio Julio Nepociano, usurpador romano (350).
 Ianuario Nepociano, escritor romano del siglo IV.
 Nepociano, general romano tardío, padre del último emperador de Occidente, Julio Nepote.
 Nepociano de Asturias, usurpador del trono de Asturias (842), muerto por Ramiro I de Asturias.